Резен:

 Резен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Резен — город на западе Ирана, в провинции Хамадан.
 Резен — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан.